Barsham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Barsham – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)